Името Буново носят две български села:

 Буново (Област Кюстендил)
 Буново (Софийска област)